Seznam opatů zbraslavského kláštera:

Externí odkazy 
 www.zbraslavhistorie.info

Zbraslav
 
Opat